Вечити дерби се може односити на ривалства у следећим државама:
 Вечити дерби (Аргентина), између Боке Јуниорс и Ривер Плате
 Вечити дерби (Бугарска), између Левског и ЦСКА
 Вечити дерби (Грчка), између Олимпијакоса и Панатинаикоса
 Вечити дерби (Македонија), између Вардара и Пелистера
 Вечити дерби (Румунија), између Стеауе и Динама
 Вечити дерби (Словачка), између Слована и Спартака
 Вечити дерби (Словенија), између Олимпије и Марибора
 Вечити дерби (Србија), између Црвене звезде и Партизана
 Вечити дерби (Турска), између Галатасараја и Фенербахчеа
 Вечити дерби (Хрватска), између Хајдука и Динама
 Вечити дерби (Украјина), између Динама и Шахтјора
 Вечити дерби (Шкотска), између Ренџерса и Селтика
 Вечити дерби (Шпанија), између Барселоне и Реал Мадрида
 Вечити дерби (БСК—Југославија), између БСК-а и Југославије
 Вечити дерби у америчком фудбалу, између Вукова и Вајлд борса